Виктор Сергеевич Григорьев:
 Григорьев, Виктор Сергеевич — оперный певец (бас), солист Саратовского академического театра оперы и балета, народный артист России (2008).
 Григорьев, Виктор Сергеевич (1905—1993) — советский учёный, специалист по акустике, лауреат Государственной премии СССР.